Бради () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бради, Хана (1931—1944) — чешская девочка еврейского происхождения, убитая в период Холокоста.
 Бради, Эрман (1919—2011) — чилийский генерал, участник военного переворота 1973.